

Коровино — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Коровино — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Коровино — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Коровино — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Коровино — присілок, Поріцький район, Чувашія

Див. також 
 Степне Коровино